

События 
 Смерть Карла Смелого во время осады Нанси. Убийство его итальянскими наёмниками, подкупленными Людовиком. Швейцарцы и войска герцога Рене Лотарингского разбили армию Карла.
 Присоединение Пикардии и герцогства Бургундии к королевскому домену. Графство Бургундия (Франш-Конте) и Нидерланды переходят в руки Марии, дочери Карла Смелого, ставшей женой Максимилиана Габсбурга, сына германского императора.
 Его дочь, Мария Бургундская, выходит замуж за Максимилиана I Габсбурга.
 1477, 1480 — Племена моси производят набеги на страны Багана и Уалата, отражённые царём Сонни Али.
 Основан Уппсальский университет — старейший в Швеции.
 Московско-новгородская война (1477—1478), последний военный конфликт между княжеством Московским и Новгородской республикой, завершившийся падением Новгорода и присоединением его и контролируемых им территорий к Москве.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1477 году
 Антоний Сийский — преподобный Русской церкви, основатель и первый игумен Антониево-Сийского монастыря.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1477 году
 Пафнутий Боровский, православный святой

См. также

Примечания